Никола́й Влади́мирович Султа́нов (28 января (9 февраля) 1850, имение Прудки (Прудково) Калужской губернии — 15 сентября 1908, Висбаден) — русский  (гражданский инженер), искусствовед и историк архитектуры, реставратор, преподаватель, действительный член Императорской академии художеств, директор Института гражданских инженеров императора Николая I (1895—1903). Идеолог и исследователь русского стиля в архитектуре. Автор Собора Петра и Павла в Петергофе и не сохранившегося памятника Александру II в Московском Кремле.

Биография 
Николай Владимирович Султанов родился  года в  в дворянской семье. Род Султановых вёл своё начало от Акиндина Фёдоровича Султанова, пожалованного поместьями в 1674 году. Отец архитектора, Владимир Аркадьевич, оставил семью в 1858 году, и мать, Елена Николаевна, одна воспитывала сына и двух дочерей. Семья часто переезжала, жила в Москве и Нижнем Новгороде. На выбор Николаем Султановым профессии повлиял, вероятно, муж его тётки — архитектор Николай Милюков.

До 1868 года обучался в Санкт-Петербургской пятой гимназии, после чего поступил в Петербургское строительное училище; в 1873 году выпущен из него с аттестатом I-го разряда. Поступив на государственную службу, преподавал в училище. Также с 1875 года он преподавал строительное искусство в Технологическом институте. В 1878—1879 гг., не достигнув тридцати лет, опубликовал «Курс истории архитектуры».

В 1895 году Н. В. Султанов занял должность директора Института гражданских инженеров. С ранней молодости, он был сторонником и затем идеологом русского пути в развитии архитектуры и под его руководством институт стал одним из центров проектирования в русском и византийском стилях.
Для русских архитекторов византийский стиль имеет громадное значение, во-первых, потому, что он может служить превосходным подспорьем при проектировании православно-русских церквей, для тех художников, которые почему-либо не желают обращаться к нашему московскому зодчеству XVII века, а во-вторых, потому, что он послужил основой нашей первоначальной архитектуры, а стало быть, его изучение может служить для выяснения многих тёмных и ещё не разгаданных сторон нашего национального зодчестваИстория архитектуры. Курс лекций, 1879

Как практический архитектор, Султанов выдвинулся благодаря знакомству с графом С. Д. Шереметевым. В 1878—1891 годах Султанов — домашний архитектор Шереметевых, затем Юсуповых; работал он и по заказам Д. С. Сипягина, И. И. Воронцова-Дашкова и др. высшей знати.

В Москве в 1891—1895 годах отреставрировал исторические Палаты Волковых-Юсуповых в Большом Харитоньевском переулке, пристроив к ним хозяйственные корпуса, конюшни и устроив ограду по образцу ярославской церкви Николы Мокрого.

Реставрировал имения и храмы по всей России, собрал массу материалов по истории российской, византийской и западноевропейской архитектуры, издал важнейшие для своего времени монографии по истории архитектуры.

С 1893 года — действительный член Императорской академии художеств, активный участник российских и европейских научных обществ.

Общественная и научная деятельность Султанова, совпавшая с идеологией дома Романовых, сделала его имя хорошо известным при дворе. В 1892 Александр III лично пригласил Султанова, вместе с тремя другими архитекторами, к участию в конкурсе проектов будущего Петропавловского собора в Петергофе. В марте 1893 император выбрал из четырёх проектов именно султановский; постройкой собора, начатой в 1895, руководил его ученик Василий Косяков (1862—1921), вскоре — главный архитектор Никольского Морского собора в Кронштадте. Вероятно, именно Султанов побудил Косякова взять за основу Морского собора константинопольский Софийский собор.

Был женат на писательнице Екатерине Павловне Летковой, пережившей мужа почти на тридцать лет.

Умер от апоплексического удара 15 сентября 1908 года в Висбадене, Германия. Могила Н.В. Султанова находится на Русском православном кладбище в Висбадене (могила № 3.272, западная часть кладбища), она внесена в "Перечень находящихся за рубежом мест погребения, имеющих для Российской Федерации историко-мемориальное значение".

Постройки 
 1874—1876 — ряд интерьеров дома Мурузи. Санкт-Петербург, Литейный проспект, д.№ 24/улица Пестеля, д.№ 27/переулок Короленко, д.№ 14 (архитектор А. К. Серебряков при участии П. И. Шестова)
 1886—1889 — надпещерный храм Черниговского скита при Троице-Сергиевой лавре
 1889—1890 — домовая церковь во дворце великого князя Павла Александровича. Санкт-Петербург, Английская набережная, д.№ 68. (Не сохранилась).
 1891—1893 — перестройка дома московского генерал-губернатора (Тверская, 13, перестроен)
 1893—1905 — Собор Петра и Павла в Петергофе (проект; руководил постройкой В. А. Косяков) с церковно-приходской школой и электростанцией
 1893—1898 — архитектурная часть памятника Александру II в Московском Кремле (скульптор А. М. Опекушин)
 1895 — отделка части интерьеров и конюшенный корпус(?) дворца великой княгини Ксении Александровны. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д.№ 106
 1900—1902 — православная церковь в Мариенбаде (совр. Марианске-Лазне)
 1906 — отделка домовой церкви в здании Женского педагогического института (корпус Герценовского института). Санкт-Петербург, Малая Посадская улица, д.№ 26 (Не сохранилась).
 участие в перестройке дома А. Д. Шереметева. Санкт-Петербург, Набережная Кутузова, д.№ 4
 проект усыпальницы Марии Келлер, дочери Ф. Э. Келлера. Усыпальница сочетала в себе гробницу и оранжерею с тропическими растениями. Сохранились руины в селе Сенницы,Московской области
 церковь в селе Захаровское Медынского уезда, вблизи деревни Гребенкино.

Наряду с перестройкой больших зданий и ансамблей, Н. В. Султанов работал и над небольшими сооружениями, но они не менее интересны по своим художественным качествам. В Донском монастыре им была построена изящная часовня (не сохранилась). "4 июня 1888 был приглашён А. А. Козловой устроить часовню над могилами её родных в Донском монастыре в Москве — часовня из чугуна вся покрыта орнаментом, в стиле ярославских «царских мест» и напрестольных «сеней». Проект был утверждён настоятелем монастыря. Часовня — лучшее произведение зодчего в этом жанре — стояла на затененном участке некрополя Донского монастыря над семью надгробиями семейства Козловых и Хрущевых.

Реставрация 

 1877—1878 — Троицкая церковь в Останкине (совместно с А. К. Серебряковым)
 1895 — Дмитровская башня Нижегородского кремля
 1895 — Палаты Волковых-Юсуповых в Москве, Большой Харитоньевский переулок, 19 — 21
 Церковь Рождества Богородицы в Путинках (1897, Москва, Улица Малая Дмитровка, 4)
 усадьба Кусково
 проект реконструкции дворца царевича Димитрия в Угличе

Сочинения 
 «История архитектуры. Курс лекций с атласами чертежей. В 2-х тт.», СПБ, 1879
 перевод и редакция труда Виолле-ле-Дюка L´Art russe — «Русское искусство. Его источники, его составные элементы, его высшее развитие, его будущность», СПБ, 1879
 «Образцы древне-русского зодчества в миниатюрных изображениях», СПБ, 1881
 «История зодчества у народов древнего и нового времени. Курс лекций. В 3-х тт.», 1883
 «Изразцы в древнерусском искусстве», СПБ, 1885
 «Памятники зодчества у народов древнего и нового мира», СПБ, 1895
 «История архитектуры. Западная Европа, Восток и Россия», СПБ, 1896
 «Памятник императору Александру II в Московском Кремле», СПБ, 1898
 «История архитектурных форм», СПБ, 1902
 «Памятники зодчества Средних веков и магометанского востока. Атлас», СПБ, 1908

Примечания

Литература 
 
 
 
 Некролог Н. В. Султанова // Исторический вестник. — 1908. — Т. 114, октябрь. — С. 378.
 
 
 Савельев Ю. Р. Николай Султанов (Архитекторы Санкт-Петербурга). — СПб.: Белое и Чёрное, 2003.
 Савельев Ю. Р. Византийский стиль в архитектуре России. — СПб.: Лики России: Проект-2003, 2005. — ISBN 5-87417-207-6
 Сокол К. Г. Монументальные памятники Российской империи: Каталог. — М.: Вагриус Плюс, 2006.

Ссылки 
 Краткая биография
 Т. Прохорова. История постройки собора Петра и Павла
 
 К. А. Филимонов. Черниговский скит: история архитектурного ансамбля
 А. И. Давыдов. А. А. Титов и охрана памятников архитектуры Нижнего Новгорода
 Памятник Александру II. История постройки
 Санкт-Петербургские ассамблеи
 Н. В. Султанов и великий князь Сергей Александрович. По материалам писем и дневников Н. В. Султанова. 1883-1905. Ю.Р. Савельев

Реставраторы Российской империи
Выпускники Санкт-Петербургской 5-й гимназии
Выпускники Санкт-Петербургского строительного училища
Ректоры Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета
Преподаватели Санкт-Петербургского технологического института
Архитектуроведы России
Авторы книг по архитектуре из России
Историки архитектуры
Родившиеся в Калужской губернии
Художники-педагоги
Похороненные на Русском кладбище в Висбадене